Кубок Федерації 2016 — (також відомий як Hero Federation Cup) 37-й розіграш кубкового футбольного турніру в Індії. У турнірі змагались кращі 8 команд з І-ліги за підсумками сезону 2015-16. Титул володаря кубка здобув Мохун Баган.

1/4 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|30 квітня/3 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|1/4 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|2/5 травня 2016

|}

1/2 фіналу 

|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|8/14 травня 2016

|-
|colspan="5" style="background-color:#D0D0D0" align=center|10/15 травня 2016

|}

Фінал

Посилання 
 Кубок Федерації на soccerway 

2016
Індія